

События 
 Образована рок-группа Мифы.
 Образована рок-группа Cream.
 Образована рок-группа The Jimi Hendrix Experience.
 Образована рок-группа Buffalo Springfield.
 Образована рок-группа Iron Butterfly.
 Образован коллектив The Monkees.
 Образована рок-группа Slade.
 Образована группа Soft Machine.
 Образован коллектив The Residents.
 29 августа The Beatles в последний раз выступили на концерте.
 Дженис Джоплин становится вокалисткой группы Big Brother and the Holding Company.

Выпущенные альбомы 
 Il ragazzo della via Gluck (Адриано Челентано)
 La festa (Адриано Челентано)
 Pet Sounds (The Beach Boys)
 Revolver (The Beatles)
 Yesterday and Today (The Beatles, в США и Канаде)
 Fifth Dimension (The Byrds)
 Fresh Cream (Cream) — дебютный альбом
 Sunshine Superman (Донован)
 Blonde on Blonde (Боб Дилан)
 Moods of Marvin Gaye (Марвин Гей)
 Days of Future Passed (The Moody Blues)
 Freak Out! (The Mothers of Invention)
 The Orbison Way (Рой Орбисон)
 The Classic Roy Orbison (Рой Орбисон)
 Aftermath (The Rolling Stones)
 Sounds of Silence (Simon and Garfunkel)
 Parsley, Sage, Rosemary and Thyme (Simon and Garfunkel)
 A Quick One (The Who)
 Roger the Engineer (The Yardbirds)
 Tone's For Joan's Bones (Chick Corea)
 A New York (Джо Дассен)
 Croisiere (Мишель Легран)
 That's Life (Фрэнк Синатра)
 Strangers in the Night (Фрэнк Синатра)
 Moonlight Sinatra (Фрэнк Синатра)
 How Great Thou Art (Элвис Пресли)
 La boheme (Шарль Азнавур)
 De t'avoir aimee (Шарль Азнавур)

Лучшие песни года 
 «Good Vibrations» (The Beach Boys)
 «God Only Knows» (The Beach Boys)
 «River Deep Mountain High» (Тина Тёрнер)
 «When a Man Loves a Woman» (Перси Следж)
 «Papa’s Got a Brand New Bag» (Джеймс Браун)
 «It’s a Man’s, Man’s, Man’s World» (Джеймс Браун)
 «Eleanor Rigby» (The Beatles)
 «Eight Miles High» (The Byrds)
 «Paint It Black» (The Rolling Stones)

Продажи 
 Самый продаваемый сингл в Великобритании — «Green Green Grass of Home» (Том Джонс)
 Самый продаваемый сингл в США (Billboard Hot 100) — «The Ballad of the Green Berets» (Бэрри Сэдлер)
 Самый продаваемый альбом в США и Великобритании — звуковая дорожка к фильму «Звуки музыки» (Джули Эндрюс и др.)

Награды 
 «Грэмми» за альбом года — Фрэнк Синатра за «Sinatra: A Man and His Music»
 «Грэмми» за запись года — Фрэнк Синатра за «Strangers in the Night»
 «Грэмми» за песню года — Пол Маккартни и Джон Леннон за «Michelle»

Зал славы кантри 
 Эдди Арнольд

Родились 
 28 января — Андреа Берг — немецкая исполнительница шлягеров
 10 марта —  — американский музыкант, барабанщик группы Pearl Jam
 5 апреля — Майк Маккриди — американский музыкант, гитарист группы Pearl Jam
 29 апреля — Майкл Элиг (ум. ) — американский клубный промоутер и музыкант
 10 мая — Пейдж Хейли — американский музыкант, бас-гитарист группы Orgy
 16 мая — Джанет Джексон — американская певица, автор песен, продюсер и танцовщица
 30 июня — Андрей Крисанов (ум. ) — советский и российский художник, музыкант и актёр
 20 июля — Стоун Госсард — американский музыкант, гитарист группы Pearl Jam
 31 июля — Бен Даглиш (ум. ) — британский игровой композитор
 20 августа — Даймбэг Даррелл (ум. ) — американский музыкант, основатель, гитарист и вокалист групп Pantera и Damageplan
 25 августа —  — американский диджей, участник группы Public Enemy
 4 сентября — Янка Дягилева (ум. ) — советская рок-певица и автор-исполнитель
 10 октября — Ибрагим Эркал (ум. ) — турецкий певец, автор песен, композитор и актёр
 31 октября — Адам «Ad-Rock» Хоровиц — американский рэпер и гитарист, участник группы Beastie Boys
 8 ноября — Илья Сёмкин — российский поэт, бард и рок-музыкант
 16 ноября — Кристиан Лоренц — немецкий музыкант, клавишник группы Rammstein
 17 ноября — Джефф Бакли (ум. ) — американский певец и гитарист
 22 ноября — Майкл Кеннет Уильямс (ум. ) — американский актёр и танцор

Умерли 
 21 марта — Лаури Иконен (77) — финский композитор
 3 июля — Димс Тейлор (80) — американский композитор

См. также

Примечания